Backetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Backetjärnen (Naverstads socken, Bohuslän), sjö i Tanums kommun,  (18,1 ha)
Backetjärnen, Bohuslän, sjö i Munkedals kommun, 
Backetjärnet, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 
Backetjärnet, sjö i Dals-Eds kommun, 
Backetjärnen, Värmland, sjö i Säffle kommun,  (8,24 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn